Smilosuchus — рід викопних архозаврів з вимерлого ряду фітозаврів (Phytosauria), що існував у пізньому тріасі в Північні Америці.

Скам'янілості 
Типовий вид був описаний у 1995 році як заміна родової назви для Leptosuchus gregorii. Через великий ростральний гребінь, яким він володів, він вважався досить відмінним від інших видів Leptosuchus (усі з яких мали менші та більш обмежені гребені), щоб належати до свого роду. Деякі дослідження припускають, що Smilosuchus споріднений з Leptosuchus, оскільки збільшений гребінь міг розвинутися у Leptosuchus незалежно один від одного. Однак новіші дослідження підтверджують ідею, що Smilosuchus відрізняється від типового виду Leptosuchus, Leptosuchus crosbiensis. Філогенетичний аналіз свідчить про те, що Smilosuchus тісніше пов’язаний з mystriosuchins, ніж з видами Leptosuchus.

Опис 

Як і у всіх фітозаврів, Smilosuchus мав ніздрі, розташовані близько до верхівки голови. Верхній гребінь і носова опуклість, що підтримують ці підняті ніздрі, були більшими у Smilosuchus, ніж у багатьох інших фітозаврів. Його череп був надзвичайно великим, до 155 см завдовжки, хоча оцінки загальної довжини коливаються від 7 м до 12 м. Щелепи дуже короткі та широкі, а зуби гетеродонтні з великими іклами в передній частині рота, щоб проколювати здобич, і багатьма лезоподібними зубами для нарізання м’яса ближче до задньої частини рота. Ікла кріпляться на опуклості на кінчику морди, яка є майже у всіх фітозаврів. Його лускоподібні відростки короткі й глибокі, що вказує на потужний укус. Це в поєднанні з його великими розмірами (це один із найбільших відомих фітозаврів) свідчить про те, що він полював на велику здобич, таку як Placerias.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що зображує родинні зв'язки Smilosuchus з іншими фітозаврами, згідно з Stocker (2012):

Примітки

Посилання 

Фітозаври
Плазуни тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1995
Вимерлі плазуни Північної Америки